Томас Уилсън може да се отнася за:

Политици 
 Томас Удроу Уилсън (1856–1924), двайсет и осмият президент на САЩ

Актьори 
 Томас Ф. Уилсън (роден 1959), американски актьор, известен с ролята си на Биф Танън в „Завръщане в бъдещето“